Apremont je název nebo součást názvu více obcí ve Francii:

 Apremont (Ain) – obec v departementu Ain
 Apremont (Ardennes) – obec v departementu Ardensko
 Apremont (Oise) – obec v departementu Oise
 Apremont (Haute-Saône) – obec v departementu Haute-Saône
 Apremont (Savojsko) – obec v departementu Savojsko
 Apremont (Vendée) – obec v departementu Vendée
 Apremont-la-Forêt – obec v departementu Meuse
 Apremont-sur-Allier – obec v departementu Cher